Ро́зовский райо́н () — упразднённая административная единица Запорожской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Розовка.

Географическое положение 
Розовский район расположен в восточной части Запорожской области.
С районом граничат:
 в Донецкой области:
 на северо-востоке с Великоновосёлковским районом,
 на востоке с Волновахским районом,
 на юге и юго-востоке с Никольским районом;
 в Запорожской области:
 на западе и юго-запада с Бильмакским районом и
 на севере с Гуляйпольским районом.

Площадь территории района — 610 км².

По территории района протекают реки:
Кальчик,
Каратыш,
Сухие Ялы.

Климат тёплый, умеренно континентальный.

История 
В составе Украинской ССР район существовал с 1925 по 1939 год под названием Люксембургский район (Люксембург - принятое в 1924 году новое название села Александро-Невское, до 1911 года известное как немецкая колония поселенцев №6 «Грунау», с 1939 года носит название Розовка). Являлся немецким национальным районом в составе Мариупольского округа, а после перехода к областному делению - Днепропетровской области. 10 января 1939 года район был передан в состав создаваемой Запорожской области, а через месяц, 20 февраля, упразднён, при этом восточная часть условно вернулась в состав Сталинской (Донецкой) области, западная граница которой совпадала с границей ранее существовавшей Донецкой губернии на всём участке, кроме Люксембургского района.

Розовский район был выделен из состава Куйбышевского района 26 июня 1992 года в соответствии с постановлением Верховной рады Украины № 2505-XII.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Пологовского района.

В ходе вторжения России на Украину в 2022 году Розовский район был оккупирован российскими войсками. 7 апреля 2022 года российские СМИ сообщили, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с секретарём генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком установили на здании районной администрации в Розовке советский флаг. 19 апреля 2022 года, по сообщению российских СМИ, на собрании жителей Розовки было принято единогласное решение о «временном присоединении» района к ДНР. Председатель Пологовской районной государственной администрации Артур Крупский сообщил, что местное население (в основном пожилые люди и переселенцы из Мариуполя) было собрано обманом под предлогом обсуждения вопросов выплаты пенсий и выяснения социально-бытовых нужд.

Население 
На 1 января 2011 года численность населения составляла 9647 человек (из которых в городских условиях проживали 3516, в сельских — 6131), на 1 января 2013 года — 9316 человек.

Административное устройство 
Район включает в себя:

Местные советы

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 ,
 Е. Н. Тарасенко «Окрестности Розовки до монгольского нашествия. Исторический очерк».